La Lega Nazionale B 1958-1959, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Winterthur.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1959-1960.
      Retrocessa in Prima Lega 1959-1960.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Winterthur e Bienne promosse in Lega Nazionale A.
  Concordia Basilea e Soletta retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
1959 2